Punk Goes Metal — первый сборник из серии Punk Goes..., выпущенный на лейбле Fearless Records 1 августа 2000 года. В сборнике представлены каверы песен хеви-металлических групп в исполнении современных панк-рок-команд.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2000 года
Сборники на английском языке